El nombre Juan Roldán puede referirse a:

 Juan Roldán (1992) artista Juan Roldan https://g.co/kgs/ZTM1TL 
 Juan Ricardo Roldán Rujillo, (n. 1986) futbolista mexicano.